Generali Ladies Linz 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Ladies Linz rozgrywany w dniach 7–13 października 2013 w Linzu na kortach twardych w hali o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Austrii